Сезон 1944—1945 у Національній лізі А — 48-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1945
Швейцарія
Швейцарія